Пилип'я́к — українське і білоруське прізвище, утворене від власного імені Пилип. Походить від церковного чоловічого імені Філіпп, яке в перекладі з давньогрецької означає «любитель коней». Покровителем цього імені вважається святий мученик Філіпп Апамейський.

Носії

Д 
 Пилип'як Дмитро Дмитрович — український художник декоративного мистецтва. Член НСХУ (2002).

Ю 
 Пилип'як Юлія Орестівна — українська спортсменка (спортивна акробатика), майстер спорту міжнародного класу.

Примітки 

Прізвища на -як